Cove steht für:

 Cove (Menhire), plattenförmige, meist in Gruppen zusammen stehende Setzsteine
 Cove (Toponym), englisches Wort für kleine Buchten
 Cove (Rebsorte), Sorte des Kulturweins

Cove heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden, sonstige Orte:
 Cove (Suffolk), Ort in England, Vereinigtes Königreich
 Cove (Argyll and Bute), Ort in Schottland, Vereinigtes Königreich
 Cove (Scottish Borders), Ort in Schottland, Vereinigtes Königreich

 Cove (Arizona), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Oregon), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Texas), Stadt im Chambers County, Texas, Vereinigten Staaten
 Cove (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cove Point, Ort in Maryland, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 Cove Fort (Befestigung), in Cove Fort, Utah 
 The Cove (Virginia), in Harrisburg, Virginia 

Sowie:
 Cove Island – diverse Inseln
 Cove Creek – diverse Bäche
 Cove Lake – diverse Seen
 Cove Rock, Antarktika

Siehe auch:
 Covè, Stadt und eine Kommune im Departement Zou in Benin